IIHF je akronim Međunarodne federacije u hokeju na ledu (eng. International Ice Hockey Federation). Osnovana je 1908. godine. Ima sjedište u Zürichu i 65 članica. Predsjednik organizacije je René Fasel. 

IIHF izrađuje i rang listu reprezentacija nakon svakog odigranog prvenstva.

Dosadašnji predsjednici 
 1908. – 1912. Louis Magnus (Francuska)
 1912. – 1920. Henry van den Bulcke (Belgija)
 1920. – 1922. Max Sillig (Švicarska)
 1922. – 1947. Paul Loicq (Belgija)
 1947. – 1948. Dr. Fritz Kraatz (Švicarska)
 1948. – 1951. George Hardy (Kanada)
 1951. – 1954. Dr. Fritz Kraatz (Švicarska)
 1954. – 1957. Walter Brown (SAD)
 1957. – 1960. John Francis Ahearne (Velika Britanija)
 1960. – 1963. Robert Le Bel (Kanada)
 1963. – 1966. John Francis Ahearne (Velika Britanija)
 1966. – 1969. Thayer Tutt (SAD)
 1969. – 1975. John Francis Ahearne (Velika Britanija)
 1975. – 1994. Dr. Günther Sabetzki (Njemačka)
 od 1994. René Fasel  (Švicarska)

Članice IIHF-a 
Andora
Argentina
Armenija
Australija
Austrija
Azerbajdžan
Bjelorusija
Bosna i Hercegovina
Brazil
Bugarska
Čile
Danska
Estonija
Finska
Grčka
Hong Kong
Hrvatska
Indija
Irska
Island
Izrael
Italija
Japan
Južna Koreja
Južnoafrička republika
Kazahstan
Kanada
Kina
Latvija
Lihtenštajn
Litva
Luksemburg
Mađarska
Makao
Malezija
BJR Makedonija
Meksiko
Mongolija
Namibija
Nizozemska
Norveška
Novi Zeland
Njemačka
Poljska
Portugal
Rumunjska
Rusija
SAD
Singapur
Sjeverna Koreja
Slovačka
Slovenija
Srbija
Španjolska
Švedska
Tajland
Tajvan
Turska
UAE
Ukrajina

IIHF ranking nacionalnih reprezentacija u hokeju na ledu

Vanjske poveznice 
 Službene stranice IIHF-a

Hokej na ledu